Иваниш Мрњавчевић је био српски племић из породице Мрњавчевића и други син Вукашина Мрњавчевића (1365—1371). O њему Мавро Орбин пише у „Краљевству Словена” из 1601. године, дакле два века post factum, а из времена у којем је живео помиње се на натпису у цркви светог Димитрија код Скопља, која је била задужбина његовог оца Вукашина и најстаријег брата Марка Краљевића (1371—1395).

Орбини наводи да се Иваниш, пред отоманском најездом, повукао у Зету, код својих сродника Балшића. Заједно са Балшом II (1378—1385) погинуо је у бици на Саурском пољу код Берата 1385. године.

Поред старијег Марка, Иваниш је имао двојицу млађе браће, Андријаша и Дмитра, као и сестру Оливеру, удату за Ђурђа I Балшића (1372—1378). Поједини извори наводе да је можда имао још једну сестру.

Породично стабло

Види још 
 Мрњавчевићи
 Битка на Саурском пољу

Референце

Литература 
 
 

Умрли 1385.
Иваниш